Geraldo Napoleão de Souza (-) foi um político brasileiro, líder da emancipação do município de Barroso, Minas Gerais, que ocorreu em 1954, desmembrando-se de Dores de Campos. 

Foi também o primeiro prefeito eleito (1955 — 1959) do município e sua administração, ainda que com poucos recursos, se notabilizou por grandes investimentos na infraestrutura (água, esgoto, pavimentação) e na instalação de escolas da rede municipal, tanto urbanas quanto na zona rural.

Seu pai, Artur Napoleão de Sousa, era um importante líder político da região, tendo sido inclusive presidente da Câmara Municipal de Tiradentes, cargo atualmente correspondente ao de prefeito.

Desde cedo teve marcada atuação de liderança na política, esportes e música. Na ausência de escolas municipais ou particulares, Geraldo fez seus estudos iniciais sob a supervisão de uma tutora. A partir daí, prosseguiu seu desenvolvimento acadêmico de forma autodidata, em especial na área do Direito, a qual lhe foi muito útil nos tempos da Emancipação do município e de prefeito de Barroso.

Casou-se em 1942 com Joaquina de Sousa (D. Quininha), que se tornou desde então conhecida por seu intenso trabalho filantrópico, com a qual teve seis filhos.

Além de seu papel na política, foi regente da Banda Municipal de Barroso por 40 anos e presidente do Clube de Futebol e Vôlei da cidade em várias ocasiões. Foi simultaneamente gerente de duas agências de um importante banco (em Barroso e São João del-Rei).

Prefeitos de Barroso
Mortos em 1989